Andorra: Sant Pere d'Aixirivall, església romànica al poble d'Aixirivall, al comú de Sant Julià de Lòria
 Catalunya:
 Sant Pere de les Roques
 Alt Empordà:
 Sant Pere d'Albanyà
 Sant Pere de Figueres, edifici religiós d'estil gòtic de Figueres
 Església de Sant Pere de Sant Pere Pescador, església de Sant Pere Pescador
 Sant Pere dels Vilars, antiga capella preromànica del municipi d'Espolla
 Església parroquial de Sant Pere de Navata, església parroquial a Navata
 Sant Pere de Navata, antiga església parroquial al terme de Navata
 Sant Pere de l'Escala
 Alt Penedès:
 Sant Pere de Lavern, església d'estil neoromànic de la parròquia de Lavern, al municipi de Subirats
 Sant Pere de la Gornal, església al municipi de Castellet i la Gornal 
 Sant Pere de Bellver, església al municipi de Vilobí del Penedès (Alt Penedès) 
 Sant Pere de Castellet, església parroquial al municipi Castellet i la Gornal (Alt Penedès) 
 Alta Ribagorça: Sant Pere de Boí, capella romànica al poble de Boí, pertanyent al terme municipal de la Vall de Boí
 Anoia: 
 Sant Pere de la Goda, església al municipi d'Argençola 
 Sant Pere dels Hostalets de Pierola, església al municipi d'Hostalets de Pierola 
 Sant Pere de Jorba, església al municipi de Jorba 
 Sant Pere de Masquefa, església al municipi de Masquefa 
 Sant Pere de Mirambell,'església de Calonge de Segarra 
 Sant Pere de Pierola, església al municipi d'Hostalets de Pierola 
 Bages:
 Sant Pere del Brunet, esglesiola del municipi de Sant Salvador de Guardiola
 Sant Pere de Castellfollit del Boix, església romànica de Castellfollit del Boix
 Sant Pere de Santpedor, església romànica de Santpedor
 Sant Pere Màrtir de Monistrol de Calders, ermita de Monistrol de Calders
 Baix Camp: Prioral de Sant Pere de Reus, església de la ciutat de Reus
 Baix Empordà:
 Sant Pere de Palau-sator, església romànica de Palau-sator
 Sant Pere d'Ullastret, església d'Ullastret
 Sant Pere de la Vall, església al municipi de Verges 
 Baix Llobregat:
 Sant Pere d'Abrera, església romànica d'Abrera
 Sant Pere del Romaní, ermita romànica del municipi de Molins de Rei
 Sant Pere Sacama, capella del municipi d'Olesa de Montserrat
 Baixa Cerdanya: Sant Pere d'Olopte, església al poble d'Olopte, al municipi d'Isòvol
 Berguedà:
 Sant Pere de l'Esglesiola
 Sant Pere de Madrona (Berguedà), església romànica al terme municipal de Berga 
 Garrotxa: Sant Pere de Montagut, església de Montagut
 Maresme: Sant Pere de Riu, església del municipi de Tordera
 Noguera: 
 Sant Pere d'Àger, conjunt monumental de la vila d'Àger
 Sant Pere de Cubells, església de Cubells
 Sant Pere de Millà, al municipi d'Àger 
 Osona: Església de Sant Pere (Perafita), església de Perafita
 Pallars Jussà:
 Sant Pere d'Aransís, església romànica d'Aransís, al municipi de Gavet de la Conca
 Sant Pere de Castell-estaó, església parroquial de Castell-estaó, al municipi de la Torre de Cabdella
 Sant Pere de Claramunt, església parroquial romànica de Claramunt, al municipi de Tremp
 Sant Pere de Fígols de Tremp, església parroquial romànica de Fígols de Tremp, al municipi de Tremp
 Sant Pere de Gavet, església romànica de Gavet de la Conca
 Sant Pere d'Orrit, església parroquial romànica d'Orrit, al municipi de Tremp
 Sant Pere de Salàs, església parroquial romànica de Salàs de Pallars
 Sant Pere de Tercui, església parroquial romànica de Tercui, al municipi de Tremp
 Sant Pere de Vilanoveta, església romànica de Vilanoveta, al municipi de Conca de Dalt
 Sant Pere Màrtir de la Masia de Beneta, església del municipi de la Torre de Cabdella
 Sant Pere Màrtir dels Masos de Tamúrcia, església dels Masos de Tamúrcia, al municipi de Tremp
 Sant Pere Màrtir de Sant Romà d'Abella, església romànica de Sant Romà d'Abella, al municipi d'Isona i Conca Dellà
 Pallars Sobirà: Sant Pere de Sorpe, església de Sorpe, al municipi d'Alt Àneu
 Segarra:
 Sant Pere de Santa Fe de Segarra, església romànica al municipi de les Oluges
 Sant Pere el Gros, església romànica al municipi de Cervera
 Sant Pere de Sant Domí, església al municipi de Sant Guim de Freixenet 
 Segrià: Sant Pere de la Portella, església al municipi de la Portella 
 Selva: Santuari de Sant Pere del Bosc, santuari del municipi de Lloret de Mar
 Solsonès:
 Sant Pere de Graudescales, església romànica situada de la Valldora, al municipi de Navès
 Sant Pere de Madrona (Solsonès), església romànica de Madrona, al municipi de Pinell de Solsonès
 Urgell:
 Sant Pere de Bellver de Sió, església romànica de Bellver d'Ossó, al municipi d'Ossó de Sió
 Sant Pere de Castellnou d'Ossó, església romànica de Castellnou d'Ossó, al municipi d'Ossó de Sió
 Sant Pere d'Altet, església romànica d'Altet, entitat de població de Tàrrega
 Vallès Occidental:
 Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere, format per tres esglésies romàniques de Terrassa: Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria
 Església de Sant Pere (Rellinars), església de Rellinars
 Església de Sant Pere (Rubí), església de Rubí
 Vallès Oriental:
 Sant Pere de Bertí, església romànica del municipi de Sant Quirze Safaja
 Església de Sant Pere de Vilamajor, església de Sant Pere de Vilamajor
 Catalunya del Nord:
 Sant Pere de Fillols, església romànica del municipi de Fillols, al Conflent
 Sant Pere d'Osseja, església del municipi d'Osseja, a l'Alta Cerdanya
 País Valencià:
 Església de Sant Pere Apòstol de Cinctorres, església neoclàssica de Cinctorres, als Ports
 Església de Sant Pere Intramurs d'Ademús, església desapareguda de la vila d'Ademús, al Racó d'Ademús
 Església arxiprestal de Sant Pere i Sant Pau d'Ademús, església d'Ademús, al Racó d'Ademús
 Església de Sant Pere de Sant Mateu, edifici gòtic amb remodelació barroca a Sant Mateu (Baix Maestrat)
 Illes Balears: Església de Sant Pere de Petra, església gòtica a Petra
 Resta del món:
 Sant Pere del Vaticà o de Roma, basílica renaixentista de la Ciutat del Vaticà
 Sant Pere de la Rúa, església de Lizarra, a Navarra
 Sant Pere de Vilanova d'Éssera, església romànica de Vilanova d'Éssera, a la Ribagorça

Vegeu també 
 Església de Sant Pere i Sant Pau